Dry County – singel zespołu Bon Jovi
 Dry County – hrabstwo w Stanach Zjednoczonych, gdzie decyzją lokalnych władz obowiązuje całkowita prohibicja